Jumper kan avse:

 Jumper – ett klädesplagg
 Jumper (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Jumper (datorteknik) – en datorhårdvarukomponent
 Jumper (film) – en amerikansk långfilm